FAG puede referirse a:

 una persona extremadamente molesta y desconsiderada que comúnmente se asocia con los motoristas de Harley Davison

una persona que posee o monta con frecuencia una Harley

 las siglas de la Fuerza Aérea Guatemalteca;
 las siglas por la que se conoció a las Fuerzas Armadas Guanches, una organización armada canaria que combatió en la década de 1970 por la independencia del archipiélago;
 FAG Kugelfischer AG, uno de los fabricantes de  rodamientos más importantes del mundo;
 las siglas de la materia optativa de 2º de Bachillerato en España y de algunos grados universitarios Fundamentos de Administración y Gestión;
 las siglas de la Federación Anarquista Gaucha, una asociación de grupos anarquistas en Brasil.